cieplica – inaczej źródło termalne

Miejscowości i ich części w Polsce 
 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 3 podstawowe
 Cieplice – część wsi Zleszyn w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno
 Cieplice – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Gołcza 
 Cieplice – część wsi Jangrot w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Trzyciąż
 Cieplice – część wsi Chorkówka w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Chorkówka
 Cieplice – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Adamówka 
 Cieplice – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Elbląg

Inne 
 Cieplice – miasto w Czechach

Zobacz też 
 Cieplice Śląskie-Zdrój